Distretto di Pomacocha – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Pomacocha – distretto del Perù nella regione di Huancavelica